Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Динамо Киев» и их главных достижений с 1927 года по настоящее время. За всю историю у клуба было 38 главных тренеров (с учётом специалистов, исполняющих обязанности наставника «бело-синих»).

Первым тренером «Динамо» в официальных матчах стал Михаил Товаровский. Самым успешным тренером клуба по количеству завоеванных трофеев является Валерий Лобановский. За три периода в «Динамо» он выиграл с командой 7 чемпионатов СССР и 5 чемпионатов Украины, 5 Кубков СССР и 3 Кубка Украины, 2 раза Кубок обладателей кубков УЕФА (в 1975 и 1986 годах), 1 раз Суперкубок УЕФА (в 1975 году). Также Лобановский дольше всех руководил киевским клубом — совокупно в течение 973 матчей. До настоящего времени в клубе было четыре главных тренера-иностранца: российские специалисты Юрий Сёмин и Валерий Газзаев, белорус Александр Хацкевич, а также нынешний главный тренер — румын Мирча Луческу.

Список тренеров 
Информация откорректирована по состоянию на 13 сентября 2022 года. В статистику включены только официальные матчи.

Легенда:

 И — игры
 В — выигрыши
 Н — ничьи
 П — поражения
 % В — процент выигрышей
 Достижения — победы в национальных чемпионатах и кубках, еврокубках. Отсутствие трофеев у тренера отмечено «—»

Курсивом выделены исполняющие обязанности главного тренера

Примечания

Литература 
 «Динамо» України: віхи історії [Текст] / В. П. Корж, П. Г. Воробйов. — К. : [б.в.], 1999. — 132 с.: фото. — ISBN 966-7236-02-1
 Київському фізкультурно-спортивному товариству «Динамо» −75 років [Текст]. — К. : [б.в.], Б.р… — 22 с.: іл. — Альтернативна назва : «Динамо» Київ −75 років. Назустріч славному ювілею!

Ссылки 
 
 
 

Динамо (Киев)
Списки:Киев